Појам Порт Артур може да се односи на:
 Љујшуњкоу, дистрикт града Даљена у Кини
 Порт Артур (Тексас),